Гудо́шников Алексе́й Вале́рьевич (род. 7 сентября 1988, Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский журналист, ведущий радиостанций «Говорит Москва» (2014 — ) и «Русская служба новостей» (РСН) (2010—2014) и телеканала «Звезда» (2015 — ).

Биография 
Алексей Гудошников родился 7 сентября 1988 года в городе Уральске Западно-Казахстанской области Казахской ССР.

В 2010 году окончил филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета. Имеет квалификацию «журналист».

С 2010 года по 31 декабря 2013 года — ведущий радиостанции «Русская служба новостей» (РСН).

С 10 февраля 2014 года — ведущий радиостанции «Говорит Москва» под руководством Сергея Доренко. В первый день выхода радиостанции в эфир начал вести вечернюю программу «Факел шоу» (в паре с Ольгой Байкаловой), а с июля 2014 года стал ведущим авторской радиопередачи «Программа Алексея Гудошникова» на радиостанции «Говорит Москва».

С сентября 2015 года по июнь 2018 года вёл на телеканале «Звезда» программу «Особая статья», посвящённую наиболее острым и актуальным журналистским статьям и расследованиям недели.

С 2015 года — постоянный участник общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».

С сентября 2018 года — ведущий ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

С 2020 года периодически принимает участие в выпусках авторского общественно-политического ток-шоу Романа Бабаяна «Своя правда» на телеканале «НТВ».

Профессиональная деятельность

Работа на радио

Радиостанция «Русская служба новостей» (РСН) 
С 2010 года на протяжении четырёх лет работал на радиостанции «Русская служба новостей» (РСН). Вёл программы: «Информационное утро», «Русский дух», «Медицинский форум», «Педагогический форум», «Это мой город». После ухода в июле 2013 года главного редактора радиостанции Сергея Доренко до конца 2013 года вёл ежедневную утреннюю программу «Подъём!». 31 декабря 2013 года в эфире заявил об уходе с радиостанции.

Радиостанция «Говорит Москва» 
3 февраля 2014 года  бывший главный редактор радиостанции «Русская служба новостей» (РСН) Сергей Доренко объявляет о запуске с 10 февраля 2014 года новой радиостанции — «Говорит Москва». В день запуска радиостанции, в 18:00, Алексей начинает вести в паре с Ольгой Байкаловой вечернюю программу «Факел шоу». С июля 2014 года ведёт ежедневную вечернюю авторскую программу «Программа Алексея Гудошникова», в 2019 году начал вести утреннее шоу.

Работа на телевидении 
В сентябре 2015 года руководство телерадиокомпании «Звезда» объявило о запуске нового телевизионного сезона. Алексей Гудошников был приглашён в качестве ведущего общественно-политического ток-шоу «Особая статья». В разное время участниками программы становились: Никита Михалков, Владимир Познер, Владимир Жириновский, Александр Проханов, Геннадий Онищенко, Леонид Гозман и другие. Гудошников вёл программу по июнь 2018 года.

С сентября 2018 года начал вести ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Примечания 

Персоналии:Уральск
Иммигрировавшие в Россию из Казахстана